UFS:

 Unix File System — файловая система.
 Universal Flash Storage — спецификация флеш-накопителей для цифровых фотоаппаратов, сотовых телефонов и потребительских видов электроники.
 UFS Explorer — семейство профессиональных программ для программного восстановления данных.